Unter Panzerfahrzeug fasst man zusammen:
 Panzer im eigentlichen Sinne (wie klassische Kampfpanzer und Schützenpanzer als Ketten- oder Radfahrzeug, Sondereinsatzpanzerfahrzeuge wie Bergepanzer)
 und alle anderen gepanzerten Fahrzeuge im Militäreinsatz als geschützte Fahrzeuge, von Personen- und Lastkraftwagen (wie Truppentransporter, Sonderschutzfahrzeuge) über Zugmaschinen bis hin zu Baumaschinen im Pionierwesen, seien sie bewaffnet oder nicht

Neben dem Militärdienst finden sich Panzerfahrzeuge auch im Katastropheneinsatz und ähnlichem.

Siehe auch